El Torneig d'Acapulco 2013, conegut oficialment com a Abierto Mexicano Telcel 2013, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí i als International Tournaments del circuit WTA femení. La vintena edició del torneig es va disputar entre el 25 de febrer i el 2 de març 2013 al Fairmont Acapulco Princess d'Acapulco, Mèxic.

El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar el segon títol de la temporada i també el segon a Acapulco (2005) mentre que la italiana Sara Errani va guanyar el primer individual de l'any i va defensar amb èxit el títol aconseguint el l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013